Grotegut ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Grotegut (1939–2014), deutscher Radrennfahrer und Schrittmacher
 Heike Grotegut, deutsche Autorin, Katzenpsychologin und ITlerin